L'expression Hong Kong Film Awards 2005 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2005
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2006 mais honorait des films sortis en 2005 à Hong Kong